Thunder Bay steht für:
 Thunder Bay (Clarence Island), Bucht von Clarence Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktika
 Thunder Bay (Ontario), Stadt in Ontario, Kanada
 Thunder Bay District, Bezirk in Ontario, Kanada
 Thunder Bay (Michigan), Bucht am Huronsee in Michigan, Vereinigte Staaten
 (11780) Thunder Bay, Asteroid des Hauptgürtels